Кратерное поле:

 Кратерное поле метеоритное — см. Метеоритный дождь
 Кратерное поле вулканическое — см. Вулканическое поле